Kelly Glowa, kanadski hokejist, * 11. avgust 1963, Brandon, Manitoba, Kanada.

Glowa je prvi del svoje kariere preigral v severnoameriških nižjih hokejskih ligah. V sezoni 1999/2000 je za Olimpijo Hertz Ljubljana igral v slovenski ligi, kjer je na petindvajsetih tekmah dosegel dvaindvajset golov in enainštirideset podaj, in alpski ligi, kjer je na tridesetih tekmah dosegel po šestnajst golov in podaj. Večji del svoje kariere je preiral v švicarski ligi, kjer je bil v sezoni 1989/1990 prvi strelec druge lige Nationalliga B za klub HC Sierre-Anniviers, v sezoni 1996/1997 pa je pri klubu EC Heraklith SV Villach tako najboljši strelec alpske lige, kot tudi izbran v idealno peterko lige. Za sezoni 2000/2001 in 2001/2002 se je vrnil h klubu HC Sierre-Anniviers, nato se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 80/81
|
| 72
| 45
| 58
| 103
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 81/82
|
| 72
| 59
| 78
| 137
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 82/83
|
| 68
| 71
| 92
| 163
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 83/84
|
| 7
| 7
| 14
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Express
| AHL
| 84/85
|
| 12
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga A
| 85/86
|
| 34
| 42
| 33
| 75
|
| 30
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga A
| 86/87
|
| 36
| 37
| 28
| 65
|
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga A
| 87/88
|
| 35
| 31
| 17
| 48
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 88/89
|
| 36
| 47
| 43
| 90
|
| 60
|
| 10
| 18
| 12
| 30
|
| 12
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 89/90
|
| 36
| 46
| 38
| 84
|
| 52
|
| 10
| 9
| 11
| 20
|
| 38
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga A
| 90/91
|
| 36
| 34
| 27
| 61
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 13
| 17
| 30
|
| 30
|-
| HC Martigny
| Nationalliga B
| 91/92
|
| 36
| 46
| 40
| 86
|
| 72
|
| 9
| 9
| 7
| 16
|
| 12
|-
| HC Martigny
| Nationalliga B
| 92/93
|
| 36
| 38
| 57
| 95
|
| 49
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|-
| HC Martigny
| Nationalliga B
| 93/94
|
| 36
| 34
| 39
| 73
|
| 36
|
| 9
| 7
| 10
| 17
|
| 12
|-
| SC Langnau
| Nationalliga B
| 94/95
|
| 36
| 35
| 56
| 91
|
| 50
|
| 7
| 6
| 9
| 15
|
| 12
|-
| SC Langnau
| Nationalliga B
| 95/96
|
| 36
| 34
| 40
| 74
|
| 40
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Alpska liga
| 96/97
|
| 43
| 39
| 51
| 90
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Seibu Tokyo
| JPN
| 97/98
|
| 40
| 32
| 42
| 74
| +14
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| B + H Cup
| 98/99
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| Super League
| 98/99
|
| 20
| 8
| 9
| 17
|
| 4
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 99/00
|
| 30
| 16
| 16
| 32
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 25
| 22
| 41
| 63
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 00/01
|
| 39
| 32
| 35
| 67
|
| 118
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 01/02
|
| 36
| 18
| 20
| 38
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 865
| bgcolor="#7FFF00" | 779
| bgcolor="#7FFF00" | 888
| bgcolor="#7FFF00" | 1667
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 1161
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 140
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski napadalci
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti Fredericton Express
Hokejisti HC Sierre-Anniviers
Hokejisti HC Martigny
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Sejbu Tokio
Hokejisti London Knights
Hokejisti HK Olimpija